Comparative Biochemistry and Physiology se može odnositi na:

 Comparative Biochemistry and Physiology A, časopis
 Comparative Biochemistry and Physiology B, časopis
 Comparative Biochemistry and Physiology C, časopis